Capua kan syfta på:

 Capua – en kommun i Kampanien, Italien
 Capua (djur) – ett släkte fjärilar

 Cristina av Capua (1100-talet) –  en ungersk drottning
 Eduardo di Capua (1865–1917) –  en italiensk kompositör
 Giuseppe Di Capua (1958–) –  en italiensk roddare